Cantabrico
 ciò che è pertinente alla Cantabria
 Dialetto cantabrico
 Mar Cantabrico
 Cerchio cantabrico